Rusňák je starší označení pro Rusína. 

Rusňák (příjmení):
 David Rusňák (* 1978) – český podnikatel a filantrop
 DRFG – David Rusňák Family Group
 Juraj Rusňák (* 1938) – slovenský sochař
 Milan Rusňák – slovenský místopředseda vlády (1986–1988) a československý velvyslanec v Rakousku (1988–1990)
 Roland Rusňák (* 1967) – československý a český fotbalista
 Štěpán Rusňák (* 1978) – český podnikatel, kapitán říční plavby

Související články 
 Rusnák